Kukuk steht für:
 Kukuk (Hohen Pritz), Ortsteil von Hohen Pritz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kukuk (Seedorf), Wohnplatz von Seedorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

Personen:
 Christian Kukuk (* 1990), deutscher Springreiter
 Fritz Kukuk (1905–1987), deutscher Autor und Lyriker
 Paul Kukuk (1877–1967), deutscher Geologe
 Willy Kukuk (1875–1944), deutscher Maler

KUKUK steht als Abkürzung für:
 Kunst- und Kultur-Unterstützungs-Karte, eine Aktion des Vereins Kultur für alle #Osnabrück

Siehe auch:
 Kuckuck (Begriffsklärung)
 Kuckuk
 Kukuck

Abkürzung